Laborc (folyó), a Latorca mellékfolyója
 Laborc (keresztnév)
 Laborc fejedelem